Kruidtuin kan zijn:

 Een hortus botanicus of botanische tuin
 De Kruidtuin (Botanique) in Brussel: het Cultureel Centrum van de Franse Gemeenschap
 Kruidtuin (metrostation): een ondergronds metrostation in Brussel
 De Kruidtuin of Hortus Botanicus Lovaniensis: de botanische tuin in de stad Leuven
 Campus kruidtuin, afdeling van de Katholieke Hogeschool Mechelen
 Kruidtuin (Mechelen): de botanische tuin in de stad Mechelen